Задик (, ) — английская и румынская фамилия. Известные носители:

 Задик, Билл (род. 1973) — американский борец вольного стиля, чемпион мира (2006), призёр Кубка мира.
 Задик, Майк (род. 1978) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр чемпионата мира.
 Задик, Якоб (1867-1970) — румынский генерал, участник войны за объединение Буковины с Румынией.